

Sigle 
 Boundary Layer Control – in fluidodinamica, sistema di controllo dello strato limite
BadLion Client – PvP Minecraft Client

Codici 
 BLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bali (Camerun)